La saison 1966-1967 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Ligue nationale A

Première phase

Poule finale 

Kloten remporte le  titre de son histoire.

Poule de promotion/relégation LNA/LNB

Ligue nationale B

Première phase

Groupe Ouest

Groupe Est

Finale de LNB 
Elle se joue les 4 et  :
 HC Sierre-HC Ambrì-Piotta 5-4 (3-1 1-1 1-2)
 HC Ambrì-Piotta-HC Sierre 1-2 (0-1 1-1 0-0)

Seconde phase

Poule de promotion/relégation LNB/ Ouest

Poule de promotion/relégation LNB/ Est

ligue

Notes et références

Notes

Références 

1966-1967
Suisse
Suisse
Hockey sur glace
Hockey sur glace